Тропическая жара:

 Тропическая жара — детективный канадский телесериал (1991—1993)
 Тропическая жара — американский фильм 1993 года